2 miejscowości w Polsce: 
 Przywidz – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew 
 Przywidz – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Przywidz

Inne:
 Przywidz – obszar Natura 2000 w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminach Przywidz i Trąbki Wielkie